CONICYT puede referirse a:

 Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT-Uruguay)
 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT-Chile)
 Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología